Спутниковая служба связи — служба радиосвязи, обеспечивающая предоставление услуг связи и вещания различного назначения с помощью спутниковой связи. Данный термин определяется стандартом отрасли, используется для классификации спутниковых систем связи и распределения радиочастотного спектра, в том числе, в регламенте радиосвязи.

Включает следующие службы:
 фиксированная спутниковая служба (ФСС, ) — спутниковая служба, которая использует земные станции с заданным местоположением и один или несколько спутников;
 радиовещательная спутниковая служба (РСС, ) — служба, в которой сигналы, передаваемые или ретранслируемые космическими станциями, предназначены для непосредственного приема населением;
 подвижная спутниковая служба (ПСС, ) — служба, обеспечивающая радиосвязь между подвижными земными станциями и одной или несколькими космическими станциями; или между космическими станциями, используемыми этой службой; или между подвижными земными станциями посредством одной или нескольких космических станций.

Как правило, решение о распределении полос частот и о присвоении (назначении) конкретных радиочастот или радиочастотного канала осуществляется национальными регуляторами, например, в России полосы распределяются согласно «Таблицы распределения полос частот», а присваивает частоты Главный радиочастотный центр.

См. также 
 Оператор спутниковой телефонной связи

Примечания

Ссылки 
 Перечень действующих рекомендаций МСЭ-R
 Фиксированные и вещательные системы спутниковой связи
 Распределение полос радиочастот между радиослужбами
 Фиксированная спутниковая служба: Порядок назначения радиочастот РЭС
 Г. Карвовский. Спутниковая связь. Основные вопросы построения и функционирования спутниковой системы связи.

Спутниковая связь